Grayson megye (Kentucky)
Grayson megye (Texas)
Grayson megye (Virginia)